Карашев — казахская и киргизская фамилия. Известные носители:

 Карашев, Аалы Азимович (род. 1968) — первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики.
 Карашев, Анарбек Бактыгазович (род. 1965) — казахстанский государственный деятель, дипломат.
 Карашев, Гумар (1876—1921) — казахский советский писатель и поэт, публицист, общественный деятель.